Andere benaming voor Easy listening.
 Middle of the Road, een Schotse muziekgroep.